WSV Sterzing steht für

 WSV Sterzing, italienischer Sportverein
 WSV Sterzing Broncos, die selbständige Eishockeyabteilung des Vereins